Andy Rourke, bajista británico
 John Patrick Rourke, botánico sudafricano
Mickey Rourke, actor, guionista y exboxeador